Fontanella steht für:

 Fontanella, eine Gemeinde in Österreich
 Fontanella (Lombardei), eine italienische Kleinstadt in der Provinz Bergamo
 Fontanelle, einen Ortsteil der Stadt Empoli, Provinz Florenz, Italien

Fontanella ist der Familienname folgender Personen:
 Dario Fontanella (* 1952), italienischer Speiseeishersteller in Mannheim und Erfinder des Spaghettieis (1969)
 Emilio Fontanella (1881–?), italienischer Ruderer
 Luigi Fontanella (* 1943), italienisch-amerikanischer Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fontanelle (Begriffsklärung)